«Фрэнк Дж. Селки Трофи» () — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата. С момента своего основания, награда вручалась сорок два раза, 26-и различным хоккеистам. Нынешним обладателем награды является Патрис Бержерон.

Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе получают 6 и 4 тысячи долларов, соответственно.

История 
Впервые «Селки Трофи» был вручен в сезоне 1977-1978. Своё название он получил в честь Фрэнка Дж. Селки, бывшего генерального менеджера «Торонто»
и «Монреаля», выигравшего с этими командами девять Кубков Стэнли (6 с «Монреалем», 3 с «Торонто»).

Обладателем первых четырёх наград стал игрок «Монреаля» Боб Гейни. Спустя 41 год это достижение побил хоккеист из «Бостон Брюинз» — Патрис Бержерон, выиграв эту награду рекордный пятый раз. Наибольшее количество наград получали хоккеисты «Монреаля» и «Детройта» — 7, причем победителями у «Канадиенс» были лишь двое игроков — Боб Гейни (4 раза) и Ги Карбонно (3 раза). У «Детройта» эту награду выигрывали 4 человека: Сергей Фёдоров (дважды), Стив Айзерман, Крис Дрэйпер и Павел Дацюк (трижды). Шесть раз получали приз хоккеисты «Бостона». Трёхкратным обладателем трофея становился игрок «Далласа» Йере Лехтонен. Дважды побеждали хоккеисты «Филадельфии», «Чикаго», «Баффало», «Каролины».

Лишь один раз обладатель «Селки Трофи» получал «Харт Трофи», награду лучшему игроку сезона. В сезоне 1993-1994 это сделал Сергей Фёдоров. Ни разу обладатель «Селки Трофи» не получал «Арт Росс Трофи» — Сергей Фёдоров оказался вторым по результативности в 1994 году, а Джо Сакик в 2001 году был вторым в споре за оба эти трофея. Майкл Пека единственный игрок ставший обладателем трофея в составе разных команд, «Баффало Сейбрз» (1996/1997) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2001/2002).

Пять раз престижная награда доставалась россиянам. В 1994 и 1996 году её получал Сергей Фёдоров, а в 2008, 2009 и 2010 годах обладателем награды стал Павел Дацюк.

Обладатели

Примечания

Ссылки 
 Селки Трофи на NHL.com
 Селки Трофи на Legends of Hockey.net

Награды НХЛ